Kvalifikace ženské dvouhry Australian Open 2012 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní dvanáct tenistek po výhrách ve třech kvalifikačních kolech.

Hráči

Nasazení hráček 
  Vesna Doloncová (1. kolo, skreč)
  Akgul Amanmuradovová (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková (kvalifikována)
  Arantxa Parraová Santonjaová (2. kolo)
  Alexandra Panovová (3. kolo)
  Misaki Dojová (1. kolo)
  Coco Vandewegheová (1. kolo)
  Regina Kulikovová (1. kolo, skreč)
  Valeria Savinychová (kvalifikována)
  Anastasija Pivovarovová (1. kolo)
  Varvara Lepčenková (kvalifikována)
  Erika Semaová (1. kolo)
  Mirjana Lučićová (2. kolo)
  Laura Robsonová (kvalifikována)
  Caroline Garciaová (3. kolo)
  Nina Bratčikovová (kvalifikována)
  Alison Riskeová (kvalifikována)
  Taťána Lužanská (1. kolo)
  Yvonne Meusburgerová (3. kolo)
  Stefanie Vögeleová (kvalifikována)  Tímea Babosová (2. kolo)
  Sesil Karatančevová (1. kolo)
  Jamie Hamptonová (kvalifikována)
  Kristina Mladenovicová (2. kolo)

 Kvalifikantky 
  Laura Robsonová
  Irena Pavlovicová
  Andrea Hlaváčková
  Stefanie Vögeleová
  Alison Riskeová
  Maria João Köhlerová
  Paula Ormaecheaová
  Nina Bratčikovová
  Valeria Savinychová
  Kchaj-čchen Čchangová
  Varvara Lepčenková
  '''Jamie Hamptonová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Externí odkazy 
 Pavouk kvalifikace ženské dvouhry

Australian Open 2012